Amphoe Wanon Niwat (Thai ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) der Provinz Sakon Nakhon. Die Provinz Sakon Nakhon liegt in der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Etymologie 
Der frühere Name der Amphoe Wanon Niwat lautet Ban Kut Ling (), wobei Ling sich auf den Namen eines Baums (, Thon Hu Ling) bezieht, so dass die Übersetzung lautet: „Wasser, das an Lingbäumen anhält zu fließen“. 

Die kleinen Lingbäume gab es früher häufig in der Gegend, sind aber heute nur noch selten zu finden.

Geographie 
Die Amphoe Wanon Niwat liegt im Norden der Provinz Sakon Nakhon und grenzt von Norden im Uhrzeigersinn gesehen an die Amphoe Ban Muang, Kham Ta Kla, Akat Amnuai, Phanna Nikhom, Phang Khon, Sawang Daen Din und Charoen Sin. Alle Amphoe liegen in der Provinz Sakon Nakhon.

Geschichte 
Die Amphoe Wanon Niwat hieß ursprünglich Kut Ling und wurde am 6. August 1861 von König Mongkut (Rama IV.) umbenannt. Hier siedeln vornehmlich Angehörige des Volkes der Yo,

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Wanon Niwat ist in 14 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 180 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt sechs Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Nong Sanom (Thai: ), bestehend aus dem gesamten Tambon Nong Sanom.
 Khu Sakham (Thai: ), bestehend aus dem gesamten Tambon Khu Sakham.
 Nong Waeng (Thai: ), bestehend aus dem gesamten Tambon Nong Waeng.
 Na So (Thai: ), bestehend aus dem gesamten Tambon Na So.
 Kut Ruea Kham (Thai: ), bestehend aus dem gesamten Tambon Kut Ruea Kham.
 Wanon Niwat (Thai: ), bestehend aus Teilen des Tambon Wanon Niwat.

Außerdem gibt es neun „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Wanon Niwat (Thai: )
 Duea Si Khan Chai (Thai: )
 Khua Kai (Thai: )
 That (Thai: )
 Si Wichai (Thai: )
 In Plaeng (Thai: )
 Na Kham (Thai: )
 Khon Sawan (Thai: )
 Nong Waeng Tai (Thai: )

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Hinweise zum Amphoe Wanon Niwat von amphoe.com (in thailändischer Sprache)

Wanon Niwat